Јабука може да се односи на:

 Јабука (-{Malus}-), род биљака
 Домаћа јабука, врста јабуке
 Вучја јабука, зељаста вишегодишња биљка

или

 Јабука (Панчево), насеље у граду Панчеву, Република Србија
 Јабука (Пријепоље), насеље у општини Пријепоље, Република Србија
 Јабука (Колашин), насеље у општини Колашин, Република Црна Гора
 Јабука (Пљевља), насеље у општини Пљевља, Република Црна Гора
 Јабука (Соколац), насеље у општини Соколац, Република Српска, БиХ
 Јабука (Гацко), насеље у општини Гацко, Република Српска, БиХ
 Јабука (Ново Горажде), насеље у општини Ново Горажде, Република Српска, БиХ
 Јабука (Зубин Поток), насеље у општини Зубин Поток, КиМ, Република Србија
 Јабука (Фоча-Устиколина), насеље у општини Фоча-Устиколина, Федерација БиХ, БиХ
 Јабука (Груде), насеље у општини Груде, Федерација БиХ, БиХ
 Јабука (Триљ), насеље у граду Триљу, Република Хрватска
 Јабука (Фрушка гора), излетиште у Србији

или

 Јабука (острво), острвце у Јадранском мору

или

 Јабука раздора,
 Златна јабука, награда дневног листа Политика
 Јабука (оперета), оперета Јохана Штрауса млађег
 Јабука - трговински ланац, трговински ланац
 Јабука (кратки филм)

Види још 
 Црвена Јабука (вишезначна одредница)
 Јабуке (вишезначна одредница)
 Јабуковац, насеље у општини Неготин, Република Србија